Podem definir la paradoxa del dissenyador o paradoxa de la interfície d'usuari  com un succés que evidencia que a mesura que el disseny d'un dispositiu, material o objecte és més complex i sofisticat, menys consideració li és atribuïda al dissenyador o creador de tal objecte. Un clar exemple d'això resideix en el sorgiment dels diferents iPhones, la gran tecnologia dels quals fa eclipsar el mèrit que el dissenyador d'aquests es mereix.

El fet que esdevingui la paradoxa del dissenyador no deixa de ser una conseqüència del comportament humà davant dels plaers multiplicats i succeïts que la tecnologia del seu abast proporciona actualment, quelcom que ocasiona que se n'oblidi de qui hi ha darrere de la invenció o patent de la qual n'està fent ús i es limiti únicament a enaltir les grans capacitats d'ús dels dispositius.

Per altra banda, el disseny gràfic és una disciplina plena de paradoxes, les quals també poden ser aplicades a quantiosos àmbits, i moltes d'elles desenvolupades en el sector creatiu. Podem citar-ne algunes:

 La millor forma de convertir-se en un dissenyador és primerament convertint-se en un client.
 La majoria de les idees fracassen per la seva presentació desajustada i no perquè no siguin originals.
 Els dissenyadores que pressumeixen de professionalitat acostumen a ser els menys professionals.
 La millor manera d'autopromoció del disseny gràfic és no parlant sobre el mateix

Aquesta paradoxa va lligada a la gran gama de canvis que els telèfons mòbils contenen avui en dia i eclipsen als creadors, com també associada als dispositius tecnològics més avançats dels nostres dies, des dels que portaren a l'home a la lluna fins als GPSs actuals més sofisticats. En altres paraules, la sèrie de miracles tecnològics als que avui en dia ens exposem és impossible abastar-la completament, atès que vivim en una societat dependent de la ciència i la tecnologia en la que ningú nen sap res d'aquestes temàtiques.

Avui vivim en un món en el qual una única persona no seria capaç de construir per si mateixa un llapis però en canvi porta a la butxaca una de les eines més potents fabricades per l'ésser humà, el telèfon mòbil.

Per combatre aquesta paradoxa necessitem submergir-nos del tot en aquestes ciències i tecnologies de l'actualitat, i comprendre-les al màxim confiant en els nostres divulgadors i empreses que ens proporcionin les eines idònies per configurar el futur que divisem.

Referències